Le Bilboquet est un café-théâtre de 130 places situé à Fribourg en Suisse.

Histoire 
Thierry Loup, actuel directeur de la Fondation Équilibre-Nuithonie, fonde Le Bilboquet en 1995. Celui-ci s'installe d'abord durant deux saisons dans l'ancien cinéma Capitole, en face de la gare de Fribourg puis déménage le , à la route de la Fonderie, dans une ancienne usine de condensateurs proche de Fri-Son. 

Pour la saison 2008-2009, Amaëlle O’Brien prend la direction artistique du café-théâtre parallèlement à son poste d'animatrice sur Radio Fribourg, à la suite du départ de Thierry Loup.

Annexes

Lien externe

Notes et références 

Bâtiment dans le canton de Fribourg
Salle de théâtre en Suisse
Culture dans le canton de Fribourg
Fribourg (Suisse)